Kujbyševskij rajon  
Kujbyševskij rajon, rajon dell'Oblast' di Kaluga
Kujbyševskij rajon, rajon dell'Oblast' di Novosibirsk
Kujbyševskij rajon, rajon dell'Oblast' di Rostov
Kujbyševskij rajon, quartiere della città di Novokuzneck

Pagine correlate 

Kujbyšev
Kujbyševo